Osoby:
 Friedrich Wahle – niemiecki malarz
 Otto Wahle – austriacki pływak
 Stephan Wahle – niemiecki teolog

Szwajcaria:
 Wahle – szwajcarska nazwa gminy Wahlen w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen

Zobacz też:
 Vahle
 Waele
 Wahl
 Wahlen
 Wale